Супербоул XXXIV () — решающий матч сезона НФЛ. Игра состоялась 30 января 2000 года. В матче играли победитель Национальной футбольной конференции «Сент-Луис Рэмс» и победитель Американской футбольной конференции «Теннесси Тайтенс». Победу одержали «Рэмс» со счётом 23-16 в присутствии .

Фон 
Матч прошел в Джорджии в Атланте. Это четвёртый Супербоул, сыгранный через неделю после финала конференций. «Сент-Луис» подошёл к Супербоулу с показателем 13-3 (побед-поражений). «Теннесси» подошли к Супербоулу также со счётом 13-3.

Телевидение 
В США игру транслировал ABC. Игра часто упоминается из-за большого количества рекламных роликов.

Ход матча 
Первые две четверти Супербоула XXXIV были в основном оборонительной битвой. «Рэмс» лидировали 9-0 в первой половине с тремя филд голами. «Сент-Луис» сделал свой первый тачдаун в середине 3-й четверти, для лидерства 16-0. Теннесси затем набрал 16 очков подряд, чтобы сделать игру ничейной с 2 минутами до конца. На последующей атаке «Рэмса» квотербек Курт Уорнер совершил 73-ярдовый пас на «Уайд ресивера» Исаака Брюса, чтобы вернуть себе лидерство. Затем «Титаны» дошли до 10-ярдовой линии «Сент-Луиса» за шесть секунд до конца, но в последнем розыгрыше матча защитник «Рэмса» Майк Джонс остановил соперника Кевина Дайсона на одном ярде от линии, чтобы не допустить тачдауна который как минимум сравнял бы счет экстрапоинтом. Эта игра вошла в историю НФЛ как " One Yard Short () или просто The Tackle "()

Результат 
Супербоул XXXIV: Сент-Луис Рэмс 23, Теннесси Титанс 16

в Джорджии

 Дата : 30 января 2000 года
 Погода в игре : 22 ° С. Игра в закрытом помещении, стадион с куполом

См. также 
 Американский футбол
 Тачдаун

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Супербоул»

34
НФЛ в сезоне 1999